Чемпіонат Польщі з хокею 1976 — 41-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Подгале (Новий Тарг).

Попередній раунд

Другий етап

Фінальний раунд

Група 5-8 місця

Найкращий гравець 
Найкращим гравцем журналом «Спорт» () був визнаний Анджей Ткач з ГКС Катовіце.

ІІ Ліга 
Путівку до першої ліги здобули клуби: «Поморжанін» (Торунь) та Унія (Освенцім).

Посилання 
 Хокейний архів 1976  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
1975 у польському спорті
1976 у польському спорті